Прапор может означать:
 Прапор — небольшое знамя с длинными хвостами.
 Прапор — военный отряд при знамени.
 Прапор — жаргонное сокращение от «прапорщик».
 Прапор — село в Днепропетровской области Украины.
 «Прапор» — футбольный стадион в городе Краматорске, Украина.
 Прапор (издательство) — советское областное издательство в Харькове.